Ghil'ad Zuckermann (D.Phil., Universitat d'Oxford; Ph.D., Universitat de Cambridge), nascut l'1 de juny de 1971, és un lingüista i filòleg israelià, especialista en revitalització lingüística, contacte de llengües, lexicologia i neologia. Zuckermann és un professor de lingüística a la Universitat d'Adelaida (Austràlia).

Llibres 
 Revivalistics: From the Genesis of Israeli to Language Reclamation in Australia and Beyond, Oxford University Press, 2020.  / 
 Language Contact and Lexical Enrichment in Israeli Hebrew, Palgrave Macmillan, 2003.  / 
 
 
 
 
  
 Barngarlidhi Manoo (Speaking Barngarla Together), Barngarla Language Advisory Committee, 2019. (Barngarlidhi Manoo – Part II)

Filmografia 
 Fry's Planet Word
 SBS: Living Black: S18 Ep9 - Linguicide
 Babbel: Why Revive A Dead Language? - Interview with Prof. Ghil'ad Zuckermann
 edX MOOC Language Revival: Securing the Future of Endangered Languages

Referències

Enllaços externs 

 Ghil'ad Zuckermann, D.Phil. (Oxon.)
 University Staff Directory: Professor Ghil'ad Zuckermann
 Ghil'ad Zuckermann, Academia
 Jewish Language Research Website: Ghil'ad Zuckermann 
 Professor Ghil'ad Zuckermann's website
 Australian of the Day: Ghil'ad Zuckermann
 Voices of the land, Anna Goldsworthy, The Monthly, September 2014.
 BBC World Service: Reawakening Language

Lingüistes asiàtics
Lexicògrafs
Professors de filologia
Etimòlegs
Filòlegs asiàtics
Alumnes de la Universitat d'Oxford
Professors de la Universitat de Cambridge
Persones de Tel Aviv
Sociolingüistes
Alumnes de la Universitat de Tel Aviv
Professors de la Universitat d'Adelaida
Professors de la Universitat de Queensland
Professors de lingüística
Terminòlegs
Naixements del 1971